Der Name Saugern steht:
als deutsche Bezeichnung für die Gemeinde Soyhières im Kanton Jura
als Name eines Adelsgeschlechts im Jura; siehe Grafen von Saugern